Kirchner steht für:

 Kirchner (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kirchendiener, siehe Küster
 Reinh. Kirchner & Co., deutscher Glasinstrumentehersteller
 Kirchner Museum Davos, Museum mit Werken von Ernst Ludwig Kirchner
 Kirchner Peak, Berg in der Britannia Range, Antarktika
 (16441) Kirchner, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kerchner
 Kircher
 Kirschner